

Осиновка — село, Костанайський район, Костанайська область

Осиновка — річка у Пермському краї (Великососновський район), ліва притока Сіви
 Осиновка — річка у Пермському краї (Частинський район), ліва притока Сіви
 Осиновка — річка у Пермському краї, права притока Сіви
 Осиновка — річка в Удмуртії, права притока Сіви
 Осиновка — річка в Удмуртії, ліва притока Великої Сарапулки
 Осиновка — річка в Удмуртії, ліва притока Сади
 Осиновка — річка в Удмуртії, права притока Уті
 Осиновка — присілок, Біловський округ, Кемеровська область
 Осиновка — село, Бірський район, Башкортостан
 Осиновка — село, Вікуловський район, Тюменська область
 Осиновка — присілок, Воткінський район, Удмуртія
 Осиновка — присілок, Кемеровський округ, Кемеровська область
 Осиновка — село, Кожевниковський район, Томська область
 Осиновка — село, Красночикойський район, Забайкальський край
 Осиновка — присілок, Нев'янський міський округ, Свердловська область
 Осиновка — присілок, Притобольний район, Курганська область
 Осиновка — присілок, Прокоп'євський округ, Кемеровська область
 Осиновка — присілок, Слободський район, Кіровська область
 Осиновка — село, Сорокинський район, Тюменська область

Див. також 
 Осинівка

ru:Осиновка